Мундшту́к (, від Mund — «рот» + Stück — «деталь», «частина») — термін, який має кілька значень. Взагалі мундштук — частина якого-небудь пристрою, яку беруть у рот або прикладають до губ.
 Мундштук — деталь різних апаратів і машин, яка має здебільшого форму трубочки або наконечника, що приєднується до робочого органа апарата. Як наконечник на промивальних трубах мундштук застосовують для покращання розмивання піщаних корків у свердловинах.
 Мундштук — різновид вудил, які мають бокові «щічки», що посилюють вплив на рот коня.
 Мундштук — порожниста трубка (з кістки, бурштину, дерева або іншого матеріалу), в яку вставляється сигарета, цигарка, або не заповнена тютюном тверда частина цигарки, яку беруть в рот при курінні.
 Мундштук — частина духового музичного інструмента.

Література